Novo Brdo je naselje u općini Kravarsko, Zagrebačka županija.

Naselje je smješteno na središnjim obroncima Vukomeričkih gorica na oko 220 metara nadmorske visine.

Prema popisu iz 2011. godine ima 77 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji